Битва при Фермопілах — одна з битв впродовж греко-перських воєн.
 Битва при Фермопілах (279 до н. е.) при Фермопілах відбувся бій греків та галлів, в якому перемогли оборонці.
 Битва при Фермопілах (191 до н. е.) римляни перемогли при Фермопілах сирійські війська Антіоха ІІІ.
 Битва при Фермопілах (267) під час навали герулів на Балкани.
 Битва при Фермопілах (1821) під час Грецької революції, відома також як Битва при Аламані.
 Битва при Фермопілах (1941) під час Другої світової війни.